Brazey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brazey-en-Plaine, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Brazey-en-Morvan, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,